Asian Tour 2014/2015 – Turniej 2 (znany także jako Haining Open 2014) − piąty turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2014/2015. Turniej ten rozegrany został w dniach 20-24 października 2014 w Haining Sports Centre w mieście Haining w Chinach. Jest to turniej otwarty, w którym zagrać mogą, oprócz profesjonalistów także amatorscy zawodnicy, warunkiem jest wpisowe w wysokości 100 funtów.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 10 000 
II miejsce: £ 5 000 
Półfinalista: £ 2 500 
Ćwierćfinalista: £ 1 500 
Runda 4: £ 1 000 
Runda 3: £ 600 
Runda 2: £ 200 

Pula nagród: £ 50 000

Runda dzikich kart 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 
 147, 139  Ryan Day
 137, 137, 114, 102, 101  Stuart Bingham
 136  Jimmy White
 130  Ross Muir
 127  Liang Wenbo
 126, 123  Ding Junhui
 123, 106  Graeme Dott
 121  Tian Pengfei
 120, 113  Oliver Lines
 115  Mark Davis
 114, 100  Jimmy Robertson
 113, 101, 100  Zhao Xintong
 104  Joe Perry
 102  Matthew Selt

Przypisy 

Players Tour Championship 2014/2015
2014 w Chinach